Геннадий Иванович Черевченко (16 марта 1948, Кумсангир, Кумсангирский район, Таджикская ССР — 18 марта 2014, Люберцы, Московская область, Россия) — советский футболист, защитник, тренер. Мастер спорта СССР (1982).

Первая команда мастеров — «Пахтакор» (Курган-Тюбе), 1967 год, класс «Б», группа «Средняя Азия и Казахстан».

В 1969 перешёл в клуб «Памир» (Душанбе), начинал в дублирующем составе, но после того как завершил карьеру защитник-ветеран Юрий Рынков — прочно занял место в основе. В итоге Черевченко провёл за «Памир» 18 сезонов, долгое время носил капитанскую повязку. Рекордсмен команды по числу проведенных игр — сыграл в первенствах страны 563 матча, забил 22 гола. Несмотря на невысокий рост, отличался хорошей игрой головой.

В 1993—1994 годах работал тренером в гиссарском «Шодмоне», в 1996 году — в «Индустрии» (Боровск), затем — в системе московского «Локомотива». В последние годы — тренер команды 1996 г. р. «Локомотива-2».

Умер 18 марта 2014 на 67-м году жизни.

Отец футболиста и тренера Игоря Черевченко.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Хатлон»
Игроки ФК «ЦСКА-Памир»
Футбольные тренеры России